Les épreuves de squash des Jeux mondiaux de 2013 ont lieu du 2 août au  au Canas Gordas Comfenalco Club à Cali.

Organisation

Podiums

Tournois

Hommes

Têtes de série et performance

Tableau du tournois 

Le match pour la médaille de bronze n'est pas joué à la suite du forfait de Peter Barker.

Femmes

Têtes de série et performance

Tableau du tournois 

Dans le match pour la médaille de bronze, Camille Serme s'impose face à Low Wee Wern mit 11-8, 11-4 et 11-4.

Tableau des médailles

Références 

2013
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2013
Squash en Colombie